Jimmy Jackson, calciatore
Jimmy Jackson, pilota automobilistico